Бюльбю́ль (, , , , , : соловей) — многозначное слово.

Псевдоним 
 Бюльбю́ль (Муртуза Рза оглы Мамедов, 1897—1961) — азербайджанский советский оперный певец (лирико-драматический тенор), музыковед-фольклорист, педагог. Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.
 Пола́д Бюльбю́ль-оглы́ (Полад Муртуза оглы Мамедов, род. 1945) — советский и азербайджанский композитор, эстрадный певец и актёр; сын певца Бюльбюля. Народный артист Азербайджанской ССР, министр культуры Азербайджана (1988—2006), посол Азербайджана в России (с 2006).

Птицы 
 Бюльбю́ль — название многих птиц семейства бюльбюлевые или короткопалые дрозды () из отряда воробьинообразных.

Населённый пункт 
 Бюльбюль () — деревня на северо-западе Сирии, расположенная на территории мухафазы Халеб, центр одноимённой нахии.

См. также 
 Бюльбюлевые дрозды () — род воробьиных птиц из семейства Тимелиевые.
 Бюльбюля (, прежнее название — Бюль-Бюли) — посёлок городского типа в административном подчинении Сураханского района города Баку, Азербайджан.
 Бюль